Tony Esposito kan vara:

Tony Esposito (ishockeymålvakt)
Tony Esposito (musiker)